Angel Baby heißen die Filme
 Angel Baby (1961), US-amerikanisches Filmdrama über eine junge Frau, die angeblich göttliche Heilkräfte besitzt
 Angel Baby (1995), australisches Filmdrama über ein schizophrenes Liebespaar